

Localidades

Saint-Cirq (Dordonha)
Saint-Cirq (Tarn-et-Garonne)

Veja também
Saint-Cirgues

Desambiguações de topônimos